Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1973–1974-es szezonja volt a Serie A hetvenkettedik idénye. A bajnok a Lazio lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Részt vevő csapatok

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1973-74
 Serie C 1973-74
 Serie D 1973-74
 Coppa Italia 1973-74

Megjegyzések

Fordítás
 
 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1